Sidhu ist der Familienname folgender Personen:

 Balvinder Sidhu (* 1967), indischstämmige Ayurveda-Expertin und Autorin
 Jagvir Singh Sidhu (* 2001), dänischer Fußballspieler
 Nashatar Singh Sidhu (* 1939), malaysischer Speerwerfer
 Navjot Singh Sidhu (* 1963), indischer Cricketspieler, Fernsehmoderator und Politiker
 Nikesh Singh Sidhu (* 1999), singapurischer Fußballspieler